Гебраизм — движение еврейской общественности, выдвигавшее в качестве единственного языка евреев древнееврейский язык и отрицавшее возможность строительства национальной культуры на базе какого-либо иного языка. Одним из основателей гебраизма является Элиэзер Бен-Йехуда, усилиями которого иврит был возрождён в качестве разговорного языка в Израиле. Сторонники гебраизма называются гебраисты — однако использование слова осложняется его другим значением: специалисты в области изучения иврита.

См. также 
 Идишизм

Еврейская литература
Еврейская культура